Tollerton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Tollerton, North Yorkshire, ort i England, 
 Tollerton, Nottinghamshire, ort i England,